Čiurlionis steht für:

 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911), litauischer Komponist und Maler
 (2420) Čiurlionis, ein Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
 Čiurlionis-Streichquartett, Vilnius
 Čiurlionis-Brücke, Brücke in Kaunas